Turtle River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Turtle River Township (Minnesota)
 Turtle River Township (North Dakota)